-{Il Divo}- се може односити
Див (филм из 2008), италијански филм из 2008.
Ил диво (група), музичку групу.